Balter est un patronyme porté notamment par:
 Boris Balter (Борис Балтер, 1919-1974), écrivain et scénariste soviétique
 Michael Balter (1976-), homme politique belge
 Sam Balter (1909-1998), joueur américain de basket-ball
  (1974-), compositeur brésilien de musique classique 

Patronyme germanique
Patronyme lorrain
Patronyme juif